HEC (Londen), een Brits historisch motorfietsmerk
HEC (Taunton), een Brits historisch motorfietsmerk
École des hautes études commerciales de Paris of HEC Paris, een Franse instelling voor hoger onderwijs
HEC Montréal, een school in Canada
Het Expertise Centrum
United States House Committee on Ethics, een overheidsorgaan